La peste noire est une pandémie de peste bubonique du milieu du , qui tua entre 30 et 60 % de la population européenne en quelques années.

Autres sens :
 Peste noire est un groupe français de black metal.

Voir aussi :
 , traduction anglaise de ce terme.